Телжан Шонанов (; 17 декабря 1894, село имени Кулумбетова, , Тургайская область, Российская империя — 27 февраля 1938, ) — казахский общественный деятель, лингвист, тюрколог.

Биография 
Родился 17 декабря 1894 года в ауле № 4 Иргизского уезда. Происходит из рода шомекей племени алимулы.

Окончил Иргизское русско-казахское училище (1912), Казахский институт просвещения (1916).

Работал учителем в Иргизском уезде, в Оренбурге в Академическом центре при Народном комиссариате просвещения (1922—1926).

В 1926—1929 годах работал преподавателем казахского института народного просвещения в Кызылорде. В 1926 году совместно с Ахметом Байтурсыновым составил учебное пособие для школьников.

В 1929 году переехал в Алма-Ату, где работал в Наркомпросе Казахской АССР. До 1934 года преподавал в Казахском педагогическом институте, писал школьные учебники и учебные программы.

С 1935 года работал доцентом в Казахском государственном университете. За период с 1923 по 1937 годы написал 32 учебника, 72 статьи.

Арестован 20 июля 1937 года. Приговором «тройки» Военной коллегии Верховного Суда СССР 27 февраля 1938 года приговорен к расстрелу. Реабилитирован 18 сентября 1992 года Генеральной прокуратурой РК за отсутствием состава преступления.

Примечания

Литература 
 Қазақстан ғалымдары. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2012. т. 1. – 616 бет. ISBN 9965-893-92-6

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 17 декабря
Родившиеся в 1884 году
Умершие 27 февраля
Умершие в 1938 году
Лингвисты СССР
Тюркологи СССР
Расстрелянные в Казахской ССР
Члены партии «Алаш»
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая‎
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби